Herrenes højdespring under Sommer-OL 2008 fandt sted fra den 17. til 19. august 2008 på Beijing National Stadium.

Resultater

Kvalificering

Finale 

Sommer-OL 2008